David Affengruber ist der Name folgender Personen:

* David Affengruber (Fußballspieler, 1992) (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 David Affengruber (Fußballspieler, 2001) (* 2001), österreichischer Fußballspieler